Duitsland:
Falkenau (Saksen), een ortsteil in de gemeente Flöha in de deelstaat Saksen

Polen:
Wałkno (Duits: Falkenau), een plaats in powiat Goleniowski

Tsjechië:
Falknov (Duits: Falkenau bei Haida), een plaats in Tsjechië
Sokolov (Duits: Falkenau an der Eger), een stad in de regio Karlsbad